Пэун (, , "Павлин"):
 Троицкий крест в Пэуне

 Адриан Пэун (Adrian Păun)
 Емилиан Галайку-Пэун (Emilian Galaicu-Păun), молдавский писатель